Botequim pode referir-se a:

 Boteco ou Bar
 Botequim (Charneca da Caparica), localidade em Portugal
 Botequim (Riachos, Torres-Novas), localidade em Portugal

Desambiguação